Севастопольский проспект — проспект в Южном и Юго-Западном административных округах Москвы.
 Севастопольский проспект — проектируемая станция Троицкой линии Московского метрополитена.
 Севастопольский проспект — проектное название станций «Зюзино» Большой кольцевой линии Московского метрополитена и станции «Крымская» Московского центрального кольца.